|-
| 155901 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155902 - || || 25 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 155903 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 155904 - || || 23 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155905 - || || 25 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155906 - || || 23 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155907 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155908 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155909 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155910 - || 2001 OH || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155911 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155912 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155913 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155914 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155915 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155916 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155917 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155918 - || || 22 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155919 - || || 31 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155920 - || || 30 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155921 - || || 29 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155922 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155923 - || || 14 d'agost de 2001 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 155924 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155925 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155926 - || || 15 d'agost de 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 155927 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155928 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155929 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155930 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155931 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155932 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155933 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155934 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155935 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155936 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155937 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155938 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155939 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155940 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155941 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155942 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155943 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155944 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155945 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155946 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155947 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155948 - || || 21 d'agost de 2001 || Pic du Midi || Pic du Midi
|-
| 155949 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155950 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155951 - || || 22 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 155952 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155953 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155954 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155955 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155956 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155957 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155958 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155959 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155960 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155961 - || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155962 - || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155963 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155964 - || || 29 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155965 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155966 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155967 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155968 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155969 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155970 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155971 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155972 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155973 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155974 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155975 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155976 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155977 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155978 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155979 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155980 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155981 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155982 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155983 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155984 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155985 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155986 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155987 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155988 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155989 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155990 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155991 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155992 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155993 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155994 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155995 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 155996 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 155997 - || || 12 de setembre de 2001 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 155998 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155999 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156000 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5